Kalemba ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Mulumba Kalemba (1937–2020), kongolesischer Geistlicher und Bischof von Mweka
 Pascal Kalemba (1979–2012), kongolesischer Fußballspieler
 Stanisław Kalemba (* 1947), polnischer Landwirtschaftsminister
 Zbigniew Kalemba (1936–2015), polnischer Musiker